Summit County er navnet på 3 counties i USA:

 Summit County, Colorado
 Summit County, Ohio
 Summit County, Utah